Hormona antimulleriana (del seu nom en anglès Anti-Müllerian Hormone), hormona present en els testicles dels embrions masculins
 Haplotip modal atlàntic (del seu nom en anglès Atlantic Modal Haplotype), haplotip més freqüent en els homes de l'Europa Atlàntica
 amh també és el codi ISO 639-3 de l'amhàric, llengua oficial d'Etiòpia